Blankensee kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Blankensee (See bei Lübeck) – sjö, Schleswig-Holstein, 
 Blankensee (See bei Trebbin) – sjö, Brandenburg, 
 Blankensee, Mecklenburgische Seenplatte – kommun, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Blankensee, Vorpommern-Greifswald – kommun, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern